Park Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Park Lake (Alberta)
 Park Lake (Bulkley-Nechako, British Columbia)
 Park Lake (Strathcona, British Columbia)
 Park Lake (Division No. 15, Manitoba)
 Park Lake (Division No. 21, Manitoba)
 Park Lake (Ontario)
 Park Lake (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Park Lake (Arkansas County, Arkansas)
 Park Lake (Sebastian County, Arkansas)
 Park Lake (Colorado)
 Park Lake (Florida)
 Park Lake (Illinois)
 Park Lake (Kentucky)
 Park Lake (Maryland)
 Park Lake (Michigan)
 Park Lake (Carlton County, Minnesota)
 Park Lake (Murray County, Minnesota)
 Park Lake (Stearns County, Minnesota)
 Park Lake (New Mexico)
 Park Lake (New York)
 Park Lake (North Dakota)
 Park Lake (Ohio)
 Park Lake (Douglas County, Oregon)
 Park Lake (Lane County, Oregon)
 Park Lake (Texas)
 Park Lake (Washington) im Grant County
 Park Lake (Columbia County, Wisconsin)
 Park Lake (Polk County, Wisconsin)
 Park Lake (Rusk County, Wisconsin)

Park Lake ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Park Lake (Crestwood), Stadtteil von Crestwood, Kentucky

Siehe auch:
 Lake Park